El Hospital de la Paz puede referirse a:

 Hospital de La Paz en Sevilla.
 Hospital Universitario La Paz es un hospital situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de Madrid (Comunidad de Madrid, España).